USS Missouri ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos, por otro desechado, y uno más que está en construcción:

 fue una fragata propulsada mediante ruedas laterales accionadas por una máquina de vapor, botada en 1841, y que se perdió en un incendio en 1843.

Missouri, debería haber sido un vapor de ruedas Ironclad de la confederación, que tras la guerra civil, fue dado desguazado debido a su pobre construcción.

 fue un acorazado de clase Maine que permaneció en servicio desde 1900 hasta 1922.

 fue un acorazado de clase Iowa, donde se realizó la ceremonia oficial de rendición en la Segunda Guerra Mundial del Imperio de Japón.

 es un submarino nuclear de clase Virginia, actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos